Leslau steht für:
 den deutschen Namen der polnischen Stadt Włocławek

Leslau ist der Familienname folgender Personen:
 Wolf Leslau (1906–2006), polnisch-US-amerikanischer Sprachwissenschaftler